Krimpenerwaard steht für

 Krimpenerwaard (Gemeinde), eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Zuid-Holland
 Krimpenerwaard (Landstrich), eine Gegend in der niederländischen Provinz Zuid-Holland